Världsmästerskapet i innebandy för damer 2009 spelades i Västerås, Sverige 5–12 december, 2009. Matcherna spelades i ABB Arena och Bombardier Arena. Sverige vann turneringen genom att vinna finalen mot Schweiz med 6-2, medan Finland slog Tjeckien med 3-1 i matchen om bronsmedaljerna.

Resultat A-VM
Förklaringar till tabellerna:
 SP = Spelade matcher
 V = Vinster
 O = Oavgjorda 
 F = Förluster
 GM = Gjorda mål
 IM = Insläppta mål
 Pts = Poäng

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Resultat B-VM

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Utmärkelser

Mest värdefulla spelare
Hermine Dahlerus

All star team A-VM
 Målvakt: Laura Tomatis 
 Back: Simone Berner 
 Back: Lisah Samuelsson 
 Center: Karolina Widar 
 Forward: Emelie Lindström 
 Forward: Sara Kristoffersson

All star team B-VM
 Målvakt: Nancy Gatzsch 
 Back: Anna Harmat 
 Back: Franziska Mietzsch 
 Center: Jill Quek 
 Forward: Brigitta Radásci 
 Forward: Melanie Cathie

Sveriges världsmästartrupp
Målvakter
Sandra Fredriksson
Hanna Pettersson

Backar
Malin Eriksson
Isabell Krantz
Elin Reinestrand
Anna Renström
Ina Rhöös
Lisah Samuelsson
Emelie Wibron

Forwards
Hermine Dahlerus
Malin Dalbjer
Josefina Eiremo
Helga Karlsson
Sara Kristoffersson
Emelie Lindström
Elin Tjärnström
Susanna Tuominen
Victoria Wikström
Karolina Widar
Anna Wijk

Ledare

Jan-Erik Vaara (förbundskapten)
Martin Olofsson (coach)

Källor

Fotnoter

Externa länkar

 Västerås fick Innebandy-VM 2009
 Officiell webbplats för mästerskapet
 Spelprogrammet på innebandymagazinet.se
 Resultaten från Innebandy-VM 2009 (A-VM)
 Resultaten från Innebandy-VM 2009 (B-VM)

Sport i Sverige 2009
Internationella innebandytävlingar i Sverige
Innebandysäsongen 2009/2010
Sportevenemang i Västerås
2009